William Colvin ist der Name folgender Personen:

* William Colvin (Schauspieler) (1877–1930), US-amerikanischer Schauspieler 
 William Colvin (1934–2010), kanadischer Eishockeyspieler, siehe Bill Colvin